V.A.M.P. (Vallentuna Arrangemang- och Musikproduktion) var en musikförening som bildades i Vallentuna år 2005. Föreningen jobbar främst med att arrangera konserter. Grundtanken bakom föreningen är att utveckla och främja musikscenen i Vallentuna och dess grannkommuner.

Externa länkar
V.A.M.P.s webbplats

Föreningar i Sverige